Le Testament – opera poetica di François Villon del 1461
 Le Testament – romanzo di Guy de Maupassant del 1882

Pagine correlate 
Testament (disambigua)
The Testament